Раса може да се односи на:
 Реса, врста цвасти код биљака;

или:
 Resa, насељено место у Мексику.